Akeru steht für:

 Aker (Ägyptische Mythologie), eine Gottheit des alten Ägypten
 Akeru NuAfrakan Network, ein afrikanischer spirituell-religiöser Radio- und TV-Sender